Патті Шнідер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Єлена Докич.

Жустін Енен-Арденн виграла титул і стала новою 1-ю ракеткою світу, у фіналі перемігши Єлену Докич з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

2003
Swisscom Challenge, одиночний розряд